Marušići (Buje), een plaats in de Kroatische gemeente Buje
 Marušići (Omiš), een plaats in de Kroatische gemeente Omiš